Афо́нсу (, , [ефо́нсу]; стара орфографія — Affonso) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в країнах, що говорять португальською мовою (Португалія, Бразилія, Ангола тощо). Походить від готського імені Адальфунс (, «шляхетний, сміливий»). Інші форми — Альфонсо (в іспаномовних країнах), Альфонс (в німецькомовних країнах) тощо.

Особи

Королі 
 Афонсу I:
 Афонсу I — король Португалії (1139—1185).
 Афонсу I — король Конго (1456—1542/1543).
 Афонсу II:
 Афонсу II — король Португалії (1211—1223).
 Афонсу II — король Конго (1561).
 Афонсу III — король Португалії (1248—1279).
 Афонсу IV — король Португалії (1325—1357).
 Афонсу V — король Португалії (1438—1477, 1477—1481).
 Афонсу VI — король Португалії (1656—1683).

Принци 
 Афонсу Португальський (1475–1491)
 Афонсу Португальський (1526)
 Афонсу Португальський (1566)

Інфанти. Магнати 
 Афонсу (1263—1312) — сеньйор Порталегре, син Афонсу ІІІ.
 Афонсу — кардинал, архієпископ Лісабонський (1523—1540).
 Афонсу I Браганський — герцог Браганський (1442—1461).
 Афонсу II Браганський — герцог Браганський (1656—1683), згодом — король Афонсу VI.
 Афонсу Оренський — граф Оренський (1422—1460), маркіз Валенський (1451—1460).
 Афонсу Португальський — великий магістр госпітальєрів (1202—1206).
 Афонсу Португальський — спадкоємець престолу (1390—1400).
 Афонсу Португальський — принц Португальський (1475—1491).
 Афонсу Португальський — принц Португальський (1526).

Афонсу Браганський 
 Афонсу I Браганський — герцог Браганський (1442—1461).
 Афонсу II Браганський — герцог Браганський (1656—1683), згодом — король Афонсу VI.
 Афонсу Браганський — граф Оренський (1422—1460), маркіз Валенський (1451—1460).

Афонсу Португальський

Королі

Інші

Клірики 
 Афонсу Коррейя — єпископ Гуардський і Сеговійський.

Інші 
 Афонсу Длакама — мозамбіцький політик.
 Афонсу Пена — президент Бразилії (1906—1909).
 Афонсу де Албукеркі — португальський конкістадор.

Примітки 

Чоловічі імена
Португальські імена